Невель — многозначный термин:

Топоним

Белоруссия 
 Невель — деревня в Хойновском сельсовете Пинского района Брестской области.

Германия 
 Невель () — коммуна земли Рейнланд-Пфальц.

Россия 
 Невель — город, административный центр Невельского района Псковской области.
 Невель I, Невель II — железнодорожные станции в границах города Невель Псковской области.
 Невель — озеро в Невельском районе на юге Псковской области.

Персоналии 
 Невель, Конрад фон () (1273) — великий комтур Тевтонского ордена.

Корабли 
 «Невель» — научно-исследовательское судно серии НИС, построено в 1967 году.

См. также 
 Грансе-ле-Шато-Нёвель () — коммуна и кантон во Франции, в регионе Бургундия.
 Невельск